Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Seagull:
 Le HMS Seagull (1795) était un brig-sloop de 16 canons qui a disparu dans la Manche en février 1805.
 Le HMS Seagull (1805) était un brick de 16 canons de la classe Seagull que les danois ont capturé en 1808 ; il a coulé mais les danois l'ont récupéré et l'ont remis en service. Après la séparation de la Norvège du Danemark, il a été transféré à la marine norvégienne, qui l'a désarmé en 1817.
 Le HMS Seagull (1808) était un brig-sloop de 16 canons, anciennement le Sylphe français. La Royal Navy l'a capturé en 1808 et l'a vendu en 1814.
 Le HMS Seagull (1831) était une goélette de 12 canons démantelée en 1856.
 Le HMS Seagull (1855) était une goélette en bois à hélice de la classe Albacore vendue en 1864.
 Le HMS Seagull (1868) était une canonnière de la classe Plover vendue en 1887.
 Le HMS Seagull (1889) était une canonnier torpilleur de la classe Sharpshooter convertie en dragueur de mines en 1909 et coulée lors d'une collision en 1918.
 Le HMS Seagull (J85) était un dragueur de mines de la classe Halcyon lancé en 1937. Il est devenu un navire de recherche en 1945 et a été démantelé en 1956.

Références 
  Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. .
  Hepper, David J. (1994) British Warship Losses in the Age of Sail, 1650-1859. (Rotherfield: Jean Boudriot). 
  van Maanen, Ron, Preliminary list of Dutch naval vessel built or required in the period 1700-1799. Unpublished manuscript.